Visočica (Velebit), jedan od najznačajnijih vrhova Velebita
 Visočica (planina u BiH), planina u BiH, istočno od Konjica
 Grad (brdo kod Visokog) (poznatije kao Visočica), brdo nadomak Visokog.
 Visočica (rijeka), pritoka Nišave 
 Kuglački klub Visočica Gospić, muški kuglački klub iz Gospića